Uranoscopus är ett släkte av fiskar. Uranoscopus ingår i familjen Uranoscopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Uranoscopus